Jméno a příjmení Richard Dvořák má více nositelů:

 Richard Dvořák (1913–2009) – český a československý ekonom, diplomat a politik
 Richard Dvořák (klavírista) (* 1965) – český klavírista
 Richard Dvořák (lékař) (1861–???) – český lékař